

Caratteristiche tecniche 
Era un difensore centrale.

Palmarès

Club 
 
2009

Collegamenti esterni